José Moreira kan syfta på:

 José Carlos Moreira (född 1983), brasiliansk sprinter,
 José Filipe da Silva Moreira (född 1982), portugisisk fotbollsspelare (målvakt)
 José Hermes Moreira (född 1958), uruguayansk fotbollsspelare